VMHC Basko is een Nederlandse hockeyclub uit de Noord-Brabantse plaats Veldhoven.

De club werd opgericht op 21 november 1959 en speelt op Sportpark De Korze waar ook een voetbalclub (SV Rood-Wit) en een tennisvereniging is gevestigd. Het eerste herenteam komt in het seizoen 2016/2017 uit in de Tweede klasse en het eerste damesteam komt uit in de Derde klasse van de KNHB.

Externe link
 Website hockeyclub

Basko
Sport in Veldhoven